Tetrastickstoffoxid ist der Name folgender chemischer Verbindungen:

Nitrylazid
Nitrosylazid